Billy Williams (1929-) – direttore della fotografia statunitense
 Billy Williams (1929-) – rugbista a 15 gallese
 Billy Joe Williams (1958-) – cestista statunitense
 Billy Williams (1971-) – giocatore statunitense di football americano
 Sonny Bill Williams – rugbista a 15 neozelandese